Валерия Дмитриевна Савиных (род. 20 февраля 1991, Свердловск, СССР) — российская теннисистка.

Общая информация 

Теннисом начала заниматься с 5 лет, любимое покрытие — грунт, правша. Владеет русским, английским и изучает испанский язык. Её тренер — Томаш Ивански.

В 2008 году Савиных поступила на заочный факультет по специальности «Прикладная информатика в экономике» в НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса» г. Екатеринбург.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (19)

Победы (8) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (11)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (44)

Победы (23)

Поражения (21)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты России